Droga krajowa nr 69 (Czechy)
 Droga krajowa nr 69 (Polska)
 Droga krajowa nr 69 (Słowacja)